Боровенский сельский совет:

 Боровенский сельский совет — Россия, Калужская область
 Боровенский сельский совет (Кременский район) — Украина, Луганская область

См. также 
 Ферапонт Боровенский